Царевна:

 Царевна — дочь царя.
 «Царевна» — яхта.
 «Царевна» — телесериал.